Mühlwasser  heißen folgende geographischen Objekte:
Gewässer:
 Mühlwasser (Wien), Altarm der Donau in Donaustadt, Badegebiet (Strandbad Stadlau)
 Mühlwasser (Lauter), zur Lauter in Thüringen

Siehe auch: 
 Mühlbach